ESMS peut faire référence à :

 Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), en particulier en France.
 code OACI de l'aéroport de Malmö, en Suède.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports